Cynthia Phaneuf (1988-), patineuse artistique québécoise.
 Dion Phaneuf (1985-), joueur professionnel de hockey sur glace.
 Jean-Luc Phaneuf (1956-2021), joueur de hockey sur glace canadien.
 Marc-Antoine K. Phaneuf (1980-), artiste multidisciplinaire québécois. 
 Paul Phaneuf (1933-), homme politique canadien, député libéral de Vaudreuil-Soulanges de 1970 à 1976.

Homonymie de patronyme